Персидская песчанка () — вид грызунов рода малых песчанок.

Описание 

Длина тела от 13 до 18,5 см, длина хвоста от 13,6 до 19 см, вес от 72 до 172 г. Мягкий мех сверху от жёлто-коричневого до красно-коричневого цвета, снизу белого цвета. На конце хвоста кисточка.

Страны распространения: Афганистан, Армения, Азербайджан, Иран, Ирак, Пакистан, Турция, Туркменистан. Высота проживания достигает 3250 метров над уровнем моря. Проживает в предгорных и горных степях.

Ночной, наземный, общительный, всеядный вид.

Охранный статус 
В целом нет серьезных угроз для этого вида
, хотя некоторые популяции могут оказаться под угрозой из-за длительных периодов засухи. Этот вид присутствует во многих природоохранных районах.

Примечания 

Малые песчанки
Животные, описанные в 1875 году
Млекопитающие Евразии